Tadeusz Szafran (1886–1955) – artysta ceramik
 Tadeusz Szafran ps. „Skałka”, później Tadeusz Marian Truszkowski (ur. 1891) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości, brat Jarosława
 Tadeusz Szafran (1914–1941) – nauczyciel, oficer Wojska Polskiego, uczestnik konspiracji antyhitlerowskiej

Przypisy